La Coppa di Francia () è la coppa nazionale francese di varie discipline:

 Coppa di Francia – competizione nazionale di calcio maschile, istituita nel 1917
 Coppa di Francia – competizione nazionale di calcio femminile, istituita nel 2001
 Coppa di Francia – competizione nazionale di calcio a 5 
 Coppa di Francia – competizione nazionale francese di gare ciclistiche su strada istituito nel 1992
 Coppa di Francia – competizione nazionale di hockey su pista maschile, istituita nel 2001
 Coppa di Francia – competizione nazionale di pallacanestro maschile, istituita nel 1953
 Coppa di Francia – competizione nazionale di pallacanestro femminile, istituita nel 1956
 Coppa di Francia – competizione nazionale di pallamano maschile, istituita nel 1956
 Coppa di Francia – competizione nazionale di pallanuoto maschile, istituita nel 1991
 Coppa di Francia – competizione nazionale di pallavolo maschile, istituita nel 1983
 Coppa di Francia – competizione nazionale di pallavolo femminile, istituita nel 1985
 Coppa di Francia – competizione nazionale di rugby a 15 maschile, istituita nel 1906 e soppressa nel 2003